American Glory steht für:
 American Glory (Album) von Pat Boone
 American Glory (Pferd), Rennpferd
 American Glory (Schiff)